The Tide kan henvise til:

The Tide (Lucy Kaplansky-album), 1994
The Tide (Nigeria), en avis i Port Harcourt, Rivers State
The Tide (Oceana-album), 2008
The Tide (band), et band dannet i 2015
"The Tide", en sang af Niall Horan fra hans album fra 2017 Flicker
 WTKN, en radiostation i Murrells inlet, South Carolina, USA og kendt som 94.5 the Tide fra 2015 til 2019

Se også
Tide